Saint Constantin désigne plusieurs saints des Églises chrétiennes classés ci-dessous par ordre chronologique de leur décès présumé :

 Constantin  le Grand († 337), empereur romain ; célébré localement le 21 mai.
 Constantin de Gap († 450), évêque de Gap ; célébré localement le 12 avril. 
 Constantin d'Écosse († vers 576), roi et martyr légendaire en Écosse ; célébré localement le 11 mars.
 Constantin de Synnada, ou Constantin le Juste, natif de Synnada en Phrygie, au , thaumaturge, fils de la maison d'Israël.
 Constantin l'Ibère († 842 ou 853), ou Constantin de Géorgie, seigneur géorgien, martyr à Bagdad en Mésopotamie sur ordre du calife Al-Moutawakil ; célébré le 10 novembre. 
 Constantin de Kiev († 1159), ou Constantin de Tchernigov, métropolite de Kiev en Ukraine, mort à Tchernigov où il s'était retiré pour éviter des troubles liés à sa nomination contestée par les princes russes ; célébré le 5 juin. 
 Constantin Brancovan († vers 1714), ou en roumain : Constantin Brâncoveanu, prince roumain de Valachie et martyr ; célébré le 16 août.
 Constantin le Russe († 1742), célébré le 26 décembre.
 Constantin d'Hydra († 1800), serviteur du gouverneur turc de Rhodes, martyr par la main des Musulmans ; célébré le 14 novembre.
 Constantin l'Agarénien († 1819), originaire de l'île de Mytilène, musulman converti,néo-martyr à Constantinople ; célébré localement le 2 juin.

Références